In 1979 werd de eerste editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in Bissau, Guinee Bissau. Op dit toernooi won het elftal van Senegal door in de finale Mali te verslaan met 1–0. Guinee werd derde door na strafschoppen van het thuisland te winnen.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 1979
Voetbal in Guinee-Bissau
Sportevenement in Guinee-Bissau